Herrarnas linjelopp i landsvägscykling vid olympiska sommarspelen 1972 ägde rum den 7 september 1972 i München.

Medaljörer

Resultat

Avslutade inte loppet

Roberto Breppe

Kensley Reece
Hector Edwards 
Orlando Bates 

Frans Van Looy 

Luiz Carlos Flores
Miguel Silva Júnior

Lindsay Gauld

Joseph Evouna 
Joseph Kono
Nicolas Owona
Jean Bernard Djambou

Fabio Acevedo

Raúl Marcelo Vázquez
José Prieto
Pedro Rodríguez

Alois Holík

Eigil Sørensen

Fisihasion Ghebreyesus
Rissom Gebre Meskei 
Suleman Abdul Rahman 

Ole Wackström
Mauno Uusivirta
Harry Hannus
Tapani Vuorenhela 

Raymond Martin

David Lloyd
John Clewarth 

Dieter Gonschorek
Wolfram Kühn

József Peterman

Noel Taggart 

Aldo Parecchini
Franco Ongarato

Howard Fenton
Michael Lecky
Radcliffe Lawrence 
Rudolph Mirander

Tarek Abou Zahab 

Paul Kind 

Abdul Bahar-ud-Din Rahum 
Daud Ibrahim
Omar Haji Saad 
Saad Fadzil

Grimon Langson
Raphael Kazembe

Agustín Alcántara
Francisco Vázquez
Francisco Javier Huerta

Arve Haugen
Jan Henriksen

Robert Oliver
Vern Hanaray

Carlos Espinoza
Enrique Ayllon
Fernando Cuenca 
Gilberto Chocce 

Maximo Junta

Jan Smyrak 

Daniele Cesaretti 

Hugo Schär 

Leif Hansson
Bernt Johansson

Panya Dinmuong Singprayool 
Pramote Sangskulrote  
Sataporn Kantasa-Ard 
Sivaporn Ratanapool 

Charles Leodo  
Gbedikpe Emmanuel Amouzou 
Tompson Mensah 

Shue Ming-Fa 

Anthony Sellier 
Clive Saney 
Patrick Gellineau 
Vernon Stauble  

Haluk Günözgen
Mevlüt Bora
Rifat Çaliskan

Valery Yardy 
Ivan Trifonov

Alberto Rodríguez
Jorge Jukich
Mario Margelef

Emile Waldteufel
Robert Schneider 

Eugen Pleško 
Janež Zakotnik

Referenser

Externa länkar
Officiell rapport med resultat från München-OS

Cykling vid olympiska sommarspelen 1972